Cerrejonisuchus — вимерлий рід дирозавридових крокодиломорфів. Він відомий за повним черепом і нижньою щелепою з формації Серрехон на північному сході Колумбії, вік якої відноситься до палеоцену. Зразки, що належать до Cerrejonisuchus та кількох інших дирозавридів, були знайдені у вугільній шахті Cerrejón у Ла-Гуахірі. Довжина рострума становить лише 54-59% від загальної довжини черепа, що робить морду Cerrejonisuchus найкоротшою з усіх дирозавридів.

Приблизна довжина від 1.22 до 2.22 метра Cerrejonisuchus була малою для дирозавра. Ця оцінка розміру базується на довжині спинного черепа зразків UF/IGM 29 та UF/IGM 31. Cerrejonisuchus має найкоротшу довжину тіла з усіх відомих дирозаврів, набагато меншу, ніж у найдовшого дирозавра, Phosphatosaurus gavialoides, довжина якого становила від 7,22 до 8,05 метрів.

Поведінка 
Дієта Cerrejonisuchus, ймовірно, складалася з риби, безхребетних, жаб, ящірок, дрібних змій і, можливо, ссавців. Вважається, що коротка морда Cerrejonisuchus є адаптацією до такої загальної дієти. Інші довгоморді морські дирозаври, як припускають, мали сильно рибоїдну дієту, яка складалася виключно з риби. Завдяки своїй короткій морді Cerrejonisuchus міг би зайняти нову екологічну нішу в середовищі неотропічних тропічних лісів палеоценової Колумбії.

Порівняно з іншими дирозавридами, Cerrejonisuchus має сильніші кінцівки та циліндричний торс, що свідчить про переважно наземну екологію на відміну від напівводних звичок сучасних крокодилів і повністю морських звичок інших дирозавридів.

Кладограма 
Кладограма:

Примітки 

Роди плазунів
Фауна палеоцену